Siemens Nixdorf Informationssysteme, AG (SNI) (произносится: Сименс Никсдорф Информационсзюстеме) — немецкая компания, образованная в 1990 году слиянием компаний Nixdorf Computer AG и подразделения Data Information Services (DIS) компании Siemens AG. Работавшая, как независимая дочерняя компания, SNI выпускала операционные системы BS2000 и SINIX, мэйнфреймы BS2000, SNI RISC-серверы RM-x00 и большое число разнообразных программных и аппаратных средств (от системных блоков, ноутбуков, док-станций для ноутбуков, мониторов и клавиатур до решений на базе SAP R/3). SNI являлась крупнейшей IT-компанией в Европе, до 1998 года, когда в результате реорганизации Siemens AG была разделена на три части: Fujitsu Siemens Computers, Wincor Nixdorf AG и Siemens Business Services.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20180925215839/http://foldoc.org/Siemens+Nixdorf+Informationssteme,+AG

Siemens
Исчезнувшие компании Германии